Gran Via de les Corts Catalanes, un vial principal de Barcelona
 Gran Via del Marqués del Túria, vial principal de València
 Gran Via (barri de València)
 Gran Via de Ferran el Catòlic, a València
 Gran Via de Ramón y Cajal, a València
 Gran Via de les Germanies, via urbana de València, entre la Gran Via del Marqués del Túria i la Gran Via de Ramon i Cajal 
 Gran Via (Sabadell), vial principal de Sabadell
 Gran Via (Madrid), carrer de Madrid